Mount Holly (Caroline du Nord)
 Mount Holly (New Jersey)
 Mount Holly (Vermont)
 Mount Holly Springs,  borough situé dans le comté de Cumberland, en Pennsylvanie